Sczepanken ist ein deutscher Ortsname:
 Sczepanken, 1938 bis 1945 Tiefen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Szczepanki (Wydminy), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sczepanken, 1938 bis 1945 Stauchwitz, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Szczepankowo (Dźwierzuty), Dorf im Powiat Szczycieński. Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen